Nahuel Amarilla (Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, 22 de mayo de 1996) es un futbolista argentino que se desempeña como marcador central en el Juventud de Gualeguaychú de la Federal A de Argentina.

Trayectoria

Ferro 
En el Campeonato de Primera B Nacional 2015 es convocado por primera vez para integrar el banco de suplentes en el partido entre Atlético de Paraná - Ferro del 14 de febrero de 2015, partido que termina ganando Atlético de Paraná con goles de Martín Galli, Enzo Noir y Nicolás Ledesma y descuentos de Guillermo Vernetti en dos ocasiones. No ingresó en dicho partido.

El 12 de abril del mismo año, tuvo una lesión (fractura de tibia y peroné) que lo dejó fuera por 7 meses.

En el Nacional del 2016 es nuevamente convocado el 12 de junio del 2016 contra el Club Almagro, siendo que nuevamente no ingresa y el 18 de junio del mismo año ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, rival contra el que se termina dando su debut profesional al ingresar al minuto 35 del segundo tiempo en reemplazo de Juan Larrea, el partido termina 0-2 con goles de Ramiro Maldonado y Luis Vila para los jujeños.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado al 10 de diciembre de 2019

Referencias

Enlaces externos 
 ficha en web oficial
 ficha en ferrocarriloeste.com.ar
 ficha en futbol 360
 ficha en mismarcadores.com
 ficha en espn.com
 ficha en goal.com
 

Nacidos en Ushuaia
Futbolistas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Atlético Colegiales (Munro)